Ossos - em inglês, bones
Ou ainda:
Bones (canção)
Bones (rapper)
Bones (estúdio) estúdio japonês de animação
Bones (filme) - filme de 2001 estrelado por Snoop Dogg e Pam Grier
Bones (série) - série televisiva estadunidense

Veja também
Bone

Desambiguação